Jamnik bzw. Jamník steht für:

Orte in der Slowakei:

 Jamník (Liptovský Mikuláš), Ortschaft im Okres Liptovský Mikuláš
 Jamník (Spišská Nová Ves),  Ortschaft im Okres Spišská Nová Ves

Orte in Slowenien:

 Jamnik (Kranj), Ortsteil der Stadt Kranj

Orte in Weißrussland:

 Jamník (Weißrussland), Ortschaft im Rajon (Bezirk) Drahitschyn, Breszkaja Woblasz

Flüsse in Tschechien:

 ein Fluss in Mährisch-Schlesien, der in die Sezina mündet
 ein Nebenfluss der Hvodize im Landkreis Bruntal
 ein Nebenfluss der Ostravice (deutsch: Ostrawitza) im Bezirk Opava (deutsch: Troppau)

Jamnik ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Jamnik (* 1961), Weihbischof von Ljubljana (deutsch: Laibach)
 Hana Mazi Jamnik (2002–2022), slowenische Skilangläuferin